Osten 
může znamenat: 

1) podlouhlá struktura s velmi špičatým koncem, která se objevuje u mnoha živočišných i rostlinných druhů, ale často je tímto termínem označováno také mnoho objektů vyrobených lidmi. 

 osten (botanika) – špičaté vychlípeniny pokožkových buněk
 osten (živočichové) – struktury např. u ježka či ježury, které mají primárně obrannou funkci. 
 osten (ptáci) – tuhý stvol tvořící osu pera ptáků
 ostny (houby) – typ hymenoforu přítomný u některých makromycetů, např. korálovec ježatý (Hericium erinaceus)

2) v přeneseném slova smyslu, v řeči nebo v textu může být: výčitka nebo kriticky zahrocené vyjádření.

3) příjmení:
 Jan Osten (původním jménem Jan Ohrenstein) (1871-1921) byl český spisovatel, občanským povoláním úředník.